

Patronyme 

 Joshua Dubau (1996-) ; coureur cycliste français ;
 Lucas Dubau (1996-) ; coureur cycliste français ;
 Ludovic Dubau (1973-) ; ancien coureur cycliste français.